Xuxa - modelo e apresentadora brasileira de TV
Enerzon Xuxa Harger - político e historiador brasileiro
Fernando Scherer - ex-nadador brasileiro conhecido como Xuxa
Xuxa Lopes - atriz brasileira

Desambiguação